Jonathan González Ortiz (ur. 1989) – portorykański bokser
 Jonathan „Bomba” González (ur. 1991) – portorykański bokser
 Jonathan David González Valencia (ur. 1995) – ekwadorski piłkarz, reprezentant kraju
 Jonathan Alexander González Mendoza (ur. 1999) – meksykański piłkarz, reprezentant kraju
 Jonathan Shaquille González Álvarez (ur. 2000) – urugwajski piłkarz, reprezentant kraju